«Спецтехника» — российский журнал, посвященный эксплуатации техники специального назначения: строительного, горно- и нефтегазодобывающего, автосервисного и коммунального.

Выходит с марта 2001 года, вначале раз в два месяца из 32 полос тиражом 5 тыс. экземпляров. 
С 2008 года выходит по 10 номеров (с двумя сдвоенными выпусками), на 72 полосах, тиражом 14 тыс., а с 2009 года издание стало ежемесячным, количество его страниц выросло до 80, а тираж увеличился до 18 тыс. экземпляров.

В журнале представлены обзорные, технические и аналитические материалы. Рубрики: «Презентации», «Выставки», «Обзоры», «Производство», «Бизнес», «Анализ рынка», «Тест», «Компоненты».

Представительства журнала расположены в Санкт-Петербурге, Челябинске, Самаре и Иркутске. Корреспондентские пункты находятся в Киеве и Минске.

Автомобильные журналы